Normálka může být:

obecně
 hovorový výraz pro něco normálního, normální věc či děj

speciálně
 zastaralý školní výraz pro normální školu
 normálka (cihla) – odborný výraz pro cihlu normalizovaných rozměrů
 normálky – polygrafický termín pro normální barvy